Diva — четвертий альбом гурту Dazzle Dreams. Вийшов у квітні 2012 року.

Список пісень 
 Air Of Intro (03:55)
 Message (04:20)
 Хочеться вірити (04:10)
 Ethno 1 (02:05)
 Indigo (05:07)
 Ethno 2 (01:51)
 Діва Марія (03:50)
 Приватна територія (03:48)
 Що за сила мене тягне (05:08)
 Flash In The Night (03:55)
 Чому? (04:35)
 Message (Remix) (04:14)
 Air Of Outro (03:30)

Склад учасників 
 Дмитро Ципердюк — вокал, тексти
 Сергій Гера — музика, клавішні, аранжування
 Грег Ігнатович — аранжування

Цікаві факти 
 Пісня "Flash in the night" є кавером на однойменну пісню гурту "Secret Service".
 На пісні "Message" та "Diva Maria" знято відеокліпи.
 Сюжет кліпу "Diva Maria" нагадує рекламу мережі готелів "Shangri-La" "It's in our nature" (реж. - Bruno Aveillan)

Альбоми Dazzle Dreams